

Тремонт — місто, штат Мен
 Тремонт — місто, штат Міссісіпі
 Тремонт — місто, штат Пенсільванія
 Тремонт — селище, штат Іллінойс
 Тремонт Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія